Marcus Mellström, född 2 maj 1989 i Nybro, är en svensk före detta ishockeyspelare. Hans moderklubb är Nybro Vikings. Som junior spelade han med Tingsryds AIF i J18 Elit, J18 Allsvenskan och J20 Elit samt även en säsong med A-laget i Division 1. Mellström spelade också en säsong i Eastern Junior Hockey League med New England Jr Huskies, men återvände till Sverige och började spela för Alvesta SK. Till säsongen 2009/10 kom Mellström tillbaka till moderklubben som han spelade med under tio säsonger varav sju som lagkapten. Totalt blev det 347 matcher vilket enligt statistiksajten Elite Prospects innebär att han är en av de fem spelare som gjort flest matcher för klubben.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1989
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Personer från Kalmar kommun
Män
Levande personer